Alexandre de Bardis (mort en 1591), évêque italien ;
 Giovanni Bardis (né en 1987), haltérophile français ;
 Mélanie Bardis (née en 1986), haltérophile française ;
  (1924-1996), sociologue grec ;
  ( siècle), chancelier de l'université de Paris.

Voir aussi